Anjela Kravtchenko (1971-), athlète ukrainienne spécialiste du sprint
 Konstantine Kravtchenko (1986-), footballeur ukrainien
 Sergueï Kravtchenko (1983-), footballeur ukrainien
 Vadim Kravtchenko (1969-), coureur cycliste kazakh
 

Patronyme ukrainien